Лесище — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лесище — деревня, Кировский сельсовет, Слуцкий район, Минская область
 Лесище — посёлок, Воротынский сельсовет, Бобруйский район, Могилёвская область

Россия 
 Лесище — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.